Opéra Garnier
 Opéra Bastille